Ма́ркку А́ллан А́лен (; род. 15 февраля 1951 года, Хельсинки) — финский раллийный автогонщик, обладатель Кубка FIA для раллийных пилотов 1978 года. Двукратный вице-чемпион мира (1986, 1988) и четырёхкратный бронзовый призёр (1979, 1983, 1984, 1987).  Чемпион Финляндии по ралли (группа 4) 1978 года.

Выступал за заводские команды Ford, FIAT, Lancia, Subaru и Toyota в чемпионате мира по ралли. До 2012 года являлся обладателем рекорда по количеству выигранных спецучастков — 826 (в 2011 году рекорд побит Себастьеном Лёбом).

Несмотря на высокие результаты и рекорды не смог стать чемпионом мира по ралли, хотя шесть раз становился призёром по итогам года. Однако, в его активе есть победа в Кубке FIA среди раллийных пилотов, прообраза будущего чемпионата мира по ралли в личном зачёте, введённого в следующем, 1979 году. Считался чемпионом мира по ралли 1986 года в течение 11 дней, пока не была удовлетворена апелляция команды Peugeot об аннулировании результатов Ралли Сан-Ремо, предварительно выигранного Аленом, но с судейской помощью (после аннулирования чемпионский титул 1986 года перешёл к Юхе Канккунену, единственный подобный случай в истории WRC).

Карьера

Ранние годы 
Интерес к гонкам у Алена был с детства так как его отец - чемпион Финляндии по мотогонкам на льду. Ален начал свою карьеру в ралли в 1969 году управляя Renault 8 Gordini, финишировал девятым на Ралли 1000 озёр  с первой попытки. Подписав контракт с Volvo и сев за руль Volvo 142, он занял третье место в Ралли «Тысяча Озёр» в 1971 году и 1972 году. Дебют в чемпионате мира по ралли состоялся в 1973 году на Ралли «Тысяча Озёр» - он занял второе место позади Тимо Мякинена.

FIAT 

Выступление Алена на домашней трассе привлекло внимание таких сильных заводских команд как FIAT и Ford. На Ford Escort RS он завоевал репутацию бойца, когда финишировал третьим на Ралли Ирландии 1973 года, несмотря на то, что первый день закончил на 178 месте. Это привело к «контракту мечты» с FIAT, с очень большой зарплатой.

В 1974 и 1975 годах Ален пилотировал Fiat 124 Abarth Rallye, завоевал нескольких подиумов, включая первую победу в WRC, на Ралли Португалии 1975. На тот момент он стал самым молодым в истории победителем этапа чемпионата мира (в возрасте 24 года, рекорд держался 5 лет). В следующем сезоне FIAT представил новый Fiat 131 Abarth, который стал большим «шагом вперёд» по отношению к предшественникам. Ален выиграл Ралли «Тысяча Озёр» 1976 года и Ралли Португалии 1977 года, что помогло команде FIAT завоевать их первый титул в зачёте производителей в 1977 году.

Затем, в 1978-м, Маркку поднимался на подиум пять раз подряд, что стало рекордом чемпионатов мира на тот момент (в том числе завоевал три победы). Эти выступления принесли ему Кубок FIA для раллийных пилотов, а FIAT'у — второй титул зачёта производителей. Ален оставался с Fiat в течение ближайших трех лет, одерживая победы в каждом сезоне.

Lancia 
Ален перешёл в команду Lancia в 1982 году, после того как команда FIAT закончила свои выступления в чемпионате мира. В 1982 он дебютировал на Lancia Rally 037, два следующих сезона заканчивал чемпионат на третьем месте в личном зачёте. Помог завоевать Lancia кубок производителей 1983 года.

В сезоне 1986 года команда выступала на Lancia Delta S4. После гибели Хенри Тойвонена на Ралли Корсики, Маркку стал однозначным лидером команды. Ален вступил в жёсткую конкуренцию за титул чемпиона мира с Юхой Канккуненом пилотировавшим Peugeot 205 Turbo 16. В конце сезона, Маркку одержал победу на ралли Сан-Ремо. Канккунен был дисквалифицирован во время гонки по сомнительным техническим причинам (из-за якобы некорректных аэродинамических «юбок» у его машины). Peugeot подала апелляцию в ФИА, которая не нашла нарушений у французской команды, и в итоге отменила все результаты итальянского этапа (единственный подобный случай в истории WRC), лишая Алена звания чемпиона мира. Обладателем заветного титула он был только одиннадцать дней.

Выиграв две гонки в чемпионате мира 1987 года Ален стал третьим. А в 1988 году с тремя победами — вторым. RAC Rally 1988-го — последняя победа для Маркку Алена в WRC.

Поздние годы 

В 1990 году Ален перешёл в прогрессирующую команду Prodrive Subaru Tecnica International, за рулем Subaru Legacy он добился третьего места на Ралли Швеции 1991. В 1992 году он перешёл в команду Toyota, но там ему отводилась только вторая роль в команде после Карлоса Сайнса. В течение сезонов 1992 и 1993 он завоевал всего два подиума, и после аварии на Ралли «Тысяча Озёр» 1993 закончил раллийную карьеру (хотя в дальнейшем изредка стартовал в отдельных гонках).

В 1995 году Ален выходил на старт в кольцевых сериях DTM и ITCC.

Чтобы отпраздновать своё 50-летие в 2001 года он принял участие в Ралли «Тысяча Озёр», заняв 16-е место в общей классификации на Ford Focus WRC . Также принимал участие в Ралли Париж-Дакар в классе грузовиков.

В марте 2010 года Лука ди Монтедземоло нанял Алена, как тест-пилота серийных моделей Ferrari.

Победы в чемпионате мира по ралли
Ален побеждал на 8 разных ралли.

Результаты

Чемпионат мира 
В 2001 году Ален принял участие в Ралли Финляндии и занял 16 место.

Кубок FIA для ралли-пилотов

Примечания

Ссылки 
 Профиль   на сайте Rally Paradise
 Статья  о Маркку Алене в журнале Автомотоспорт, №5, 1991

Раллисты Финляндии
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Пилоты WRC из Финляндии
Автогонщики ралли «Дакар»